Клепа:
 Клепа (гора) — гора в Северной Македонии к югу от Велеса.
 Клепа (село) — деревня в Краваре, Греция.